Peter Kelder (GTST), personage in de Nederlandse soapserie Goede Tijden Slechte Tijden
Peter Kelder (schrijver), Amerikaans schrijver van het boek Fontein der Jeugd